FK Belsjina (, Futbolny klub Belsjina Babrujsk) är en belarusisk fotbollsklubb i Babrujsk som grundades 1976 (Sjinnik Babrujsk).

Placering tidigare säsonger

Meriter 
 Vitryska mästare (1):  2001.

 Vitryska cupen (1992–)
 Mästare (3): 1997, 1999, 2001.

 Vitryska supercupmästare (0):

Trupp 2019 
Uppdaterad: 13 maj 2019

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Belšina på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1976